Bomfim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silvânia (ort), Goiás, 
 Senhor do Bonfim (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar